Eine Vollfederung bezeichnet die Federung des gesamten Aufbaus von Fahrzeugen. Der Begriff wird meist gebraucht bei:
 Traktoren, siehe Vollfederung (Traktor)
 Fahrrädern, siehe Fahrradfederung